Antihypetrain (стилизовано как ANTIHYPETRAIN) — совместный микстейп российских рэп-исполнителей Славы КПСС и Замая, выпущенный 9 июля 2021 года на лейбле «VSRAP Music». Альбом длится шесть часов.

История создания 
В мае 2021 года на YouTube-канале Славы КПСС были упоминания альбома под названием «Hype Train 2», а также сборы на промо и сведение. 4 июня на канале Славы КПСС был начат прямой эфир, на котором исполнители объявили о готовности альбома, также в эфире прозвучали некоторые песни из альбома. 29 июня в социальных сетях Славы КПСС появилась дата выхода альбома, а через некоторое время анонс десятичасового концерта в Москве.

15 апреля 2022 года на прямом эфире Замая был анонсирован концертный тур «Антитур-101».

Список композиций

Примечания 

Альбомы Славы КПСС
Микстейпы 2021 года
Хип-хоп-альбомы России